Frankfurt ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Frankfurt am Main, Stadt in Hessen
 Frankfurt (Oder), Stadt in Brandenburg
 Frankfurt (Markt Taschendorf), Dorf von Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Stadt Frankfurt, Ortsteil von Wanzleben-Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Ježkov (dt. Frankfurt), Ortslage in der Gemeinde Dlouhé, Tschechien
 Frankfurt-on-the-Hudson, Spitzname des New Yorker Stadtviertels Hudson Heights (New York City) nach dem Zweiten Weltkrieg
 Stadtregion Frankfurt, Agglomeration um die Stadt Frankfurt am Main
 Kap Frankfurt, Ostspitze der Hall-Insel (Franz-Josef-Land) auf der russischen Inselgruppe Franz-Josef-Land

Historische Territorien und Verwaltungseinheiten mit Sitz in Frankfurt am Main:
 Großherzogtum Frankfurt, Großherzogtum im Rheinbund 1810–1813
 Departement Frankfurt, Verwaltungseinheit im Großherzogtum Frankfurt 1810–1813
 Generalgouvernement Frankfurt, Teil des Zentralverwaltungsdepartements für die besetzten Gebiete während der Befreiungskriege 1813–1815
 Freie Stadt Frankfurt, Stadtstaat im Deutschen Bund 1815–1866
 Stadtkreis Frankfurt am Main, Kreis in der preußischen Provinz Hessen-Nassau, 1866–1885
 Landkreis Frankfurt, Kreis in der preußischen Provinz Hessen-Nassau 1885–1910
 Regierungsbezirk Frankfurt am Main, Regierungsbezirk in der amerikanischen Besatzungszone von Juni bis Oktober 1945
 Umlandverband Frankfurt, Regionalverband 1975–2001
 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, Regionalverband 2001–2011
 Regionalverband FrankfurtRheinMain, Regionalverband seit 2011

Historische Territorien mit Sitz in Frankfurt (Oder):
 Kreis Frankfurt, preußischer Landkreis 1816–1826
 Landkreis Frankfurt (Oder) des Landes Brandenburg 1950–1952
 Regierungsbezirk Frankfurt der preußischen Provinz Brandenburg 1815–1947
 Bezirk Frankfurt (Oder) der DDR 1952–1989

Nach Frankfurt am Main sind benannt:
 (204852) Frankfurt, Asteroid des Hauptgürtels
 Stadt Frankfurt (Schiff), erster Raddampfer auf dem Main
 Frankfurt (Schiff, 1848), hölzerner Raddampfer der Flotte des Deutschen Bundes
 Frankfurt (Schiff, 1869), Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd
 Frankfurt (1900), Schnelldampfer der Köln-Klasse des Norddeutschen Lloyd, siehe Köln-Klasse (NDL)
 SMS Frankfurt, Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine während des Ersten Weltkrieges
 Frankfurt (1954), Kombischiff der Hapag (Hamburg-Klasse)
 Frankfurt (1957), Fahrgastschiff der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG (1965 bis 1995)
 Frankfurt (1967), Motorschiff der Hapag vom Typ Hannover
 Frankfurt Express (Schiff, 1981), Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd
 Frankfurt Express (Schiff, 2010), Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd, siehe Prague-Express-Klasse
 Frankfurt am Main (A 1412), Einsatzgruppenversorger der Deutschen Marine
 „Frankfurt am Main“, Airbus A380 (D-AIMA) der Lufthansa
 „Frankfurt am Main“, ICE 3-Triebzug der Deutschen Bahn, Baureihe 406 Nr. 4610
 „Frankfurt“, deutscher Deckname des britischen Marine-Codes Naval Cipher No. 3, siehe B-Dienst#Geschichte

Frankfurt ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Frankfurt (* 1929), US-amerikanischer Philosoph
 Suzie Frankfurt (1931–2005), US-amerikanische Designerin

Siehe auch:

 Frankfort
 Frankford
 Frankfurter